Hafendeck ist der Ortsname von

 Hafendeck (Selb), Ortsteil der Stadt Selb, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern
 Hafendeck (Thierstein), Ortsteil des Marktes Thierstein, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern